Wiesand ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Johannes Wiesand (* 1945), deutscher Kulturwissenschaftler
  
 Paul Wiesand (1836–1901), deutscher Reichsgerichtsrat
 Wilhelm Wiesand (* 1860; † ?), preußischer Landrat